Grzmiąca ist ein polnischer Orts- und Flussname:
 Ortsname:
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Grzmiąca (Cybinka) (Grimnitz, Kreis Reppen/Brandenburg)
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Grzmiąca (Brzeziny)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Grzmiąca (Wyśmierzyce)
 Grzmiąca (Żabia Wola)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Grzmiąca (Głuszyca) (Donnerau, Kreis Waldenburg/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Grzmiąca (Bytów) (Gramenz, Kreis Bütow/Pommern, siehe Bytów)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Grzmiąca (Powiat Szczecinecki) (Gramenz, Kreis Neustettin/Pommern)
 Flussname:
 Grzmiąca (Fluss), Nebenfluss der Mrożyca, Woiwodschaft Łódź